Variable valve timing, Engels voor Variabele kleptiming
 Verbond der Vlaamse Tandartsen, een beroepsvereniging in België
 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), beleidsterm voor de sector
 Vlakkevloertheater, een type theaterzaal
 Voetbalvereniging Twijzelerheide, een Nederlandse voetbalclub uit Twijzelerheide
 Voltooid verleden tijd, een zinsconstructie
 Vrienden van Twickel, een vereniging van vrienden van het landgoed Twickel
 vvt, een type telefonie- en signalisatiekabel (in verschillende variaties)